Bəylik – centro abitato del distretto di Ağdaş, in Azerbaigian
 Bəylik – centro abitato del distretto di Saatlı, in Azerbaigian